U 218 oder U-218 bzw. U218 steht für:

 U 218 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 218, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 218, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U218